Национальный молдавский дивизион 2010/2011 — 20-й чемпионат Молдавии по футболу, в котором приняли участие 14 клубов. Чемпионом впервые стала столичная «Дачия».

События 
«Вииторул» (Оргеев) сменил название на «Милсами». Ни 1 из клубов не покинул Национальную дивизию, куда поднялись ФК «Костулены» и «Гагаузия» (Комрат), занявшие первое и третье места в Дивизии «А».

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальная страница
 Статистика сезона 
 Молдавия. Спорт

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2010 году
Спорт в Молдавии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011